Вибір — стадія волі, що має на увазі селекцію однієї з двох або більше альтернатив, інколи після періоду обмірковування.
 Вибір — футбольний клуб з Дніпра.

 «Вибір» — радянський двосерійний фільм 1987 року.
 «Вибір» — американський романтичний фільм 2016 року.
 «Вибір» — дев'ятнадцята серія шостого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус».